„Джурасик свят: Господство“ () е американски научнофантастичен приключенски филм от 2022 г. на режисьора Колин Тревъроу, който е съсценарист с Емили Кармайкъл и Дерек Конъли. Той е продължение на „Джурасик свят: Рухналото кралство“ (2018), и е шестият филм от поредицата „Джурасик парк“. Това е последният филм на трилогията „Джурасик свят“ и краят на сюжета, който започва в оригиналната трилогия на „Джурасик парк“. Като предшествениците си, Франк Маршъл и Патрик Кроули продуцираха филма, докато Тревъроу и режисьора на „Джурасик парк“ – Стивън Спилбърг са изпълнителни продуценти на филма. Във филма участват Крис Прат, Сам Нийл, Брайс Далас Хауърд, Лора Дърн, Джеф Голдблум, ДеВанда Уайз, Изабела Сермон, Даниела Пинеда, Джъстис Смит, Омар Си, Би Ди Уонг, Кембъл Скот, Мамуду Ати, Скот Хейз и Дичън Лачман.

Филмът е планиран през 2014 г. като част от трилогията „Джурасик свят“. Снимките започват през февруари 2020 г., но е отменен през март по време на пандемията от COVID-19. Снимките отново започват през юли и приключват четири месеца по-късно. За разлика от двата си предшественика и първите три части, „Леджендари Ентъртейнмънт“ не участва в производството му, тъй като „Юнивърсъл“ прекрати партньорството си с компанията през 2019 г. след изтичането на четиригодишната им сделка.

„Джурасик свят: Господство“ е разпространен от „Юнивърсъл Пикчърс“, а премиерата се състои в Мексико Сити на 23 май 2022 г. и излиза по кината в Съединените щати на 10 юни 2022 г. в IMAX, 4DX, RealD 3D, и Dolby Cinema. Филмът печели 1.003 млрд. долара в световен мащаб, който стана най-високобюджетният филм за 2022 г.

Актьорски състав

Музика 
Музиката е композирана от Майкъл Джакино, който композираше предишните филми на „Джурасик свят“. Музиката е записана в „Аби Роуд Студиос“, Англия за повече от 10-дневен период през 2021 г.

Премиера 
Световната премиера на „Джурасик свят: Господство“ се състои в Мексико Сити на 23 май 2022 г. Филмът започва екранизацията си на 1 юни 2022 г. в Мексико и Южна Корея. В Съединените щати, „Господство“ е пуснат по кината от „Юнивърсъл Пикчърс“ на 10 юни. Предишно е насрочен да излезе на 11 юни 2021 г., но е отменен по времето на пандемията.

Филмът е насрочен да се излъчва в стрийминг уебсайта „Пийкок“ на „Юнивърсъл“ за четири месеца след излъчването му по кината, като част от 18-месечна сделка. Филмът тогава ще се премести в Amazon Prime Video за 10 месеца, преди да се върне в „Пийкок“ за следващите четири месеца. След 18-месечната сделка, ще се излъчва по платформата „Старз“.

В България филмът е пуснат на същата дата от „Форум Филм България“ във формати 3D, IMAX 3D и 4DX. Преводът е на Милена Боринова.

Източници

Външни препратки 
 
 
 
 

Филми от 2022 година
Американски екшъни
Американски научнофантастични екшъни
Американски научнофантастични филми
Американски приключенски филми
Американски трилъри
Филми на „Юнивърсъл Студиос“
Филми на Амблин Ентъртейнмънт